Джонни Грин:
 Грин, Джонни (род. 1933) — американский баскетболист.
  (1908—1989) — американский автор-исполнитель, композитор, музыкальный аранжировщик и дирижёр.
 Грин, Джонни (род. 1937) — американский футболист, игравший в НФЛ на позиции квотербека за «Баффало Биллс». См. также